По данным Турецкого института статистики, численность населения страны в 2019 году составляет 83 154 997 человек.

Этнический состав 
Население Турции является многонациональным. Точный этнический состав Турции неизвестен (к тому же, те же курды, являясь главным народом восточной части Турции, юридически даже непризнанны). Два народа: турки (около 60 %) и курды (около 35 %) — составляют абсолютное большинство населения турецкого государства. В стране проживают примерно 87 739 000 человек, из них:

Самоназвание турок до провозглашения Турции Республикой в 1923 году — османы. Мустафа Кемаль предложил взять название «турок», так как до образования Османской империи нация называлась турками. Так османы стали турками, а Османская империя стала Турецкой республикой. Был взят курс на восстановление нации — турок. Все граждане страны объявлялись турками, а в школах разрешалось преподавание лишь турецкого языка в качестве родного. 
По переписи 1844 года в стране проживало 10 миллионов человек, из которых 5 миллионов христиане, в том числе: 2.4 миллиона армян, 2 миллиона греков и 600 тысяч ассирийцев и других христиан.

Большая часть армян, греков, ассирийцев и курдов-езидов было истреблено в ходе геноцида 1915-23 годов

Ст. 66 Конституции Турции определяет всех граждан страны как турок. Турецкий язык — единственный государственный. Лозаннский договор определил национальные меньшинства, права которых должны защищаться: православные (греки), армяне и евреи. На протяжении многих лет борьбу за самоопределение, в том числе, и террористическими методами, ведёт курдская организация — Рабочая партия Курдистана.

Религия 
Среди исповедующих религии большинство являются мусульманами (сунниты, алевиты, шииты), также в Турции проживают христиане и иудеи.

Демографические показатели 

Ниже, если не приводится иной источник, представлены данные Турецкого института статистики на 2013 год.

Население — 77 695 904 чел. 

Ожидаемая продолжительность жизни (лет):
Общая — 76,9 
Мужчины — 74,7 
Женщины — 79,2 

Общий коэффициент рождаемости — 16,9 на 1000 чел. 

Общий коэффициент смертности (2014 г.) — 6,12 на 1000 чел. 

Суммарный коэффициент рождаемости — 2,07 

Суммарный коэффициент рождаемости имеет значительные региональные отличия. Например, на западе Мраморноморского региона он составляет 1,55 (близок к соседним Болгарии и Греции), а в Турецком Курдистане, населённой преимущественно курдами, он равен 3,42 (близок к Сирии).

Коэффициент младенческой смертности — 11,4 на 1000 чел. 

Возрастные группы
0 — 14 лет — 24,5 % 
15 — 65 лет — 67,8 % 
Старше 65 лет — 7,7 % 

Средний возраст — 30,4 года 

Прирост населения — 1,16 % 

Городское население — 71,5 % 
Годовой коэффициент урбанизации — 2,4 % (2010—2015 гг.)

Естественное движение населения по пятилеткам (оценка ООН)

Демографическая статистика с 1990 года

Галерея этно-языковых карт

См. также 
 Языки Турции

Примечания